Il World Group è il più alto livello della Coppa Davis 2006. Le otto squadre perdenti il primo turno devono prendere parte ai World Group Play-offs per evitare la retrocessione e al contempo assicurarsi la permanenza nel World Group della Coppa Davis 2007.

Tabellone

Primo turno

Austria vs. Croazia

Argentina vs. Svezia

Bielorussiavs. Spagna

Svizzera vs. Australia

Germania vs. Francia

Paesi Bassi vs. Russia

Stati Uniti vs. Romania

Cile vs. Slovacchia

Quarti di finale

Croazia vs. Argentina

Australia vs. Bielorussia

Francia vs. Russia

Stati Uniti vs. Cile

Semifinali

Argentina vs. Australia

Russia vs. Stati Uniti

Finale

Russia vs. Argentina

Collegamenti esterni
 

Coppa Davis 2006